Ivan V., papa
 Ivan V., portugalski kralj
 Ivan V. Paleolog, bizantski car
 Ivan V., ruski car
 Ivan V. (katolikos), armenski ljetopisac i katolikos
 ...